Ženská čtyřhra Abierto Mexicano Telcel 2018 probíhala na přelomu února a března 2018. Do deblové soutěže acapulského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Darija Juraková a Anastasia Rodionovová, jehož členky nestartovaly společně. Rodionovová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Jurakové se stala Francouzka Pauline Parmentierová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Móniky Puigové a Sloane Stephensové.

Vítězem se stal německo-britský nenasazený pár Tatjana Mariová a Heather Watsonová, který ve finále zdolal americkou dvojici Kaitlyn Christianová a Sabrina Santamariová. Po dvousetovém průběhu 7–5 a 2–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–2]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Mariová vybojovala třetí deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Watsonovou to bylo čtvrté takové turnajové vítězství. Obě Američanky odehrály premiérové finále na túře WTA.

Nasazení párů 
  Anna Smithová /  Renata Voráčová (čtvrtfinále)
  Monique Adamczaková /  Natela Dzalamidzeová (1. kolo)
  Alla Kudrjavcevová /  Arina Rodionovová (1. kolo)
  Lara Arruabarrenová /  Arantxa Parraová Santonjaová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Abierto Mexicano Telcel 2018